Spojení písmene E a číslice 52 může mít různé významy:

 Evropská silnice E52
 Nokia E52